Алжуштрел:

 Алжуштрел — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Бежа. 
 Алжуштрел — фрегезия (район) в муниципалитете Алжуштрел округа Бежа в Португалии.